Tjålmejauratj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjålmejauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 734255-169718), sjö i Jokkmokks kommun,  (12,6 ha)
Tjålmejauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 740128-168888), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn